

Geografia

Austria 
 Poppendorf – ex comune ora frazione di Gnas, comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Poppendorf – frazione di Markersdorf-Haindorf, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Poppendorf im Burgenland – ex comune ora frazione di Heiligenkreuz im Lafnitztal, comune nel distretto di Jennersdorf (Burgenland)

Germania 
 Poppendorf – comune nel circondario di Rostock (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Poppendorf – ex comune ora frazione di Schkölen, città nel circondario della Saale-Holzland (Turingia)

Russia 
 Poppendorf – antico nome tedesco di Zorino, comune nel Gvardejskij rajon (Kaliningrad)